Lapp bezeichnet:

 Lapp Holding, eine deutsche Unternehmensgruppe, die Kabel und Leitungen produziert

Lapp ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Lapp (* 1966), deutscher Museumsleiter und Verleger
 Bernice Lapp (1917–2010), US-amerikanische Schwimmerin
 Christine Lapp (* 1962), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Daniel von Lapp (1836–1910), deutscher Bauunternehmer und Industrieller
 David Lapp (* 1931), US-amerikanischer Rabbiner, der 1939 aus seiner Heimatstadt Wien flüchten musste
 Friedrich Lapp (1928–2021), deutscher Altphilologe, Althistoriker und Historischer Geograph
 Friedrich August Lapp (1848–1909), deutscher Industrieller
 Gerhard Lapp (1891–1977), deutscher Ministerialdirektor
 Horace Lapp (1904–1986), kanadischer Pianist, Organist, Dirigent und Komponist
 Josef Lapp (1909–1993), deutscher Banater Schwabe und Vizebanus des Banats
 Oskar Lapp (1921–1987), deutscher Unternehmer
 Peter Joachim Lapp (* 1941), deutscher Politologe und Publizist
 Ursula Ida Lapp (1930–2021), deutsche Unternehmerin

LAPP steht als Akronym für:
 Linux, Apache, PostgreSQL, and PHP, Programmpaket für Web-Anwendungen, siehe LAMP (Softwarepaket)

Siehe auch:
 Lap